Bataille d'al-Qaïm peut désigner :
 Bataille d'al-Qaïm, en 2005 ; 
 Bataille d'al-Qaïm, en 2014 ; 
 Bataille d'al-Qaïm, en 2017.